Farrah Forke, une actrice américaine (1968 - 2022).
 Sebastian Forke, un cycliste allemand (1987 -).